Nina Badrić (født 4. juli 1972 i Zagreb) er en kroatisk sangerinde.

Hun deltog for Kroatien ved Eurovision Song Contest 2012 i Baku med sangen "Nebo".

Personer fra Zagreb
Sangere fra Kroatien
Kroatiens Eurovision Song Contest-deltagere
Deltagere ved Eurovision Song Contest 2012